Маттео  — італійське чоловіче ім'я, відповідне українському Матвій.

Варіанти 
 Maffeo,
 Maffio
 Маттіа (Mattia)
 Mattio
 Mazzeo
Комбіновані
 Маттеомарія (Matteomaria)
 Джанматтео (Gianmatteo)
 Антонматтео (Antonmatteo)
Зменшувальні
 Матто (Matto)
 Тео (Teo)
Жіночі
 Маттеа (Mattea)
 Маттеіна (Matteina)
 Маттіа, Матья (Mattia)
Комбіновані
 Маріяматтеа (Mariamattea)
 Маттеамарія (Matteamaria)

Походження та розповсюдження 
Від гебрейського מַתִּתְיָהוּ (Mattityahu), що складається з matath (дар) та Yah (Ягве, ім'я Бога), перекладається як дар Божий'.

Латинизоване у формі Matthaeus, на базі адаптації грецького Ματθαίος (Matthaios''),

За даними Національного Інституту Статистики Італії, ім'я Маттео посідає четверте місце за кількістю названих ним новонароджених як у 2004
 так і у 2006, а варіант Маттіа — сьоме у 2004 та шосте у 2006.

Персоналії 

 Матео Боярдо, граф Скандіана (; 1434, Феррара — †19 грудня 1494) — італійський поет епохи Відродження, знавець і перекладач античних письменників.
 Маттео Банделло ( бл. 1485–1561)- відомий італійський письменник . Один з найкращих новелістів доби пізнього Відродження .
 Маттео Річчі 1552–1610 — італійський місіонер-єзуїт, математик, картограф і перекладач, який провів останні 30 років свого життя у Китаї, поклавши початок єзуїтській місії у Пекіні.
 Матео Гофрілєр —  (*1659, Бресаноне — †1742, Венеція) — Видатний італійський майстер струнних музичних інструментів. Головним чином — віолончелей.
 Маттео Бартолі () (* 22 листопада 1873 р., Альбона-д'Істрія, Австро-Угорщина (сучасна Хорватія) — † 23 січня 1946 р., Турин, Італія) — італійський лінгвіст.
 Маттео Тальяріоль (, 7 січня 1983) — італійський фехтувальник, олімпійський чемпіон.

Примітки

Джерела 
 При написанні статті були використані матеріали італомовної Вікіпедії станом на 5 серпня 2011

Італійські імена